Olevano è il nome di tre comuni italiani:
 Olevano di Lomellina – comune italiano in provincia di Pavia.
 Olevano Romano – comune italiano in provincia di Roma.
 Olevano sul Tusciano – comune italiano in provincia di Salerno.
 e di una famiglia nobile pavese, il cui capostipite è Uberto de' Olevano.